Тит Калестрий Тирон Орбий Сперат () — римский политический первой половины II века.

О происхождении Сперата ничего неизвестно. Известно, что он был другом и сверстником писателя Плиния Младшего. Сперат служил одновременно с ним в Сирии, но в другом подразделении — он был военным трибуном VI Железного легиона. В 92 году Тит занимал должность квестора в провинции Вифиния и Понт. Затем он находился на посту легата Нарбонской Галлии, последовательно был народным трибуном и претором, куратором Тибуртинской дороги. После этого Сперат был легатом V Македонского легиона и, возможно, на этом посту принимал участие в Дакийских войнах. По мнению Стефена Трейси, после легатства Тит находился на посту проконсула Ахайи. В конце правления императора Траяна, примерно в 115—117 годах, Сперат был легатом пропретором Киликии. В 122 году он занимал должность консула-суффекта вместе с Гаем Требием Максимом.

Литература 
 Stephen V. Tracy. T. Calestrius Tiro Proconsul of Achaia? aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 116 (1997) 153—156
 Anthony R. Birley. A new governor of Britain (20 August 127): L. Trebius Germanus aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 124 (1999). рр. 243—248.

Квесторы
Народные трибуны
Преторы
Легаты
Легаты пропреторы
Проконсулы Ахайи
Военные трибуны